Ба́бино — посёлок в составе городского округа «город Дзержинск» Нижегородской области, административный центр Сельсовета Бабино.

История 
В «Списке населенных мест» Нижегородской губернии по данным за 1859 год значится как казённая деревня при реке Оке Чернорецкой волости Балахнинского уезда в 52 верстах от уездного города Балахна. В деревне насчитывалось 54 двора и проживало 301 человек (137 мужчин и 164 женщины).

12 сентября 1942 года Бабино получило статус рабочего посёлка. С 2005 года — сельский населённый пункт.

Население

Инфраструктура 
 Школа (СОШ № 25)
 Детский сад (№ 9)
 Магазины (работающие в зимний период до 18, в летний — до 21 часов).

Транспорт 
Автобусы (маршруты № 105, 106) от Автовокзала г. Дзержинска. Работают по расписанию с 5:10 до 22:00.

Улицы Бабино 
 Улица 8 Марта
 Дачный переулок
 Новосельская улица
 Огородная улица

Примечания 

Населённые пункты городского округа город Дзержинск